La nazionale di pallavolo femminile dell'Angola è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Angola ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Angola.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile dell'Angola

 
Pallavolo